Павел Лялин:
 Лялин, Павел Александрович (1763—1836) — обергиттенфервальтер 8-го класса Санкт-Петербургского монетного двора.
 Лялин, Павел Николаевич (1903 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.